Карлос-Касарес () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес. Административный центр муниципалитета Карлос-Касарес.

История 
Населённый пункт образовался в 1888 году после того, как через эти земли прошла железная дорога и здесь была построена железнодорожная станция, вокруг которой начал расти посёлок. Станция (а через неё и город) получила своё название в честь бывшего губернатора провинции Буэнос-Айрес .

За счёт иммиграции население росло очень быстро, и уже в 1907 году был образован отдельный муниципалитет, власти которого разместились именно в Карлос-Касаресе.

Известные уроженцы 
 Селия Алькантара (1920—2005) — адвокат, писательница и сценаристка, произведения которой были многократно экранизированы

Города провинции Буэнос-Айрес
Населённые пункты, основанные в 1888 году